Каррі (округ, Нью-Мексико)
Каррі (округ, Орегон)